miejscowość w Polsce:
 Karkoszka – część miasta Wodzisław Śląski
2 cieki w Polsce:
 Karkoszka – struga, dopływ Czarnej Wody
 Karkoszka – struga, dopływ Gąsawki (Jeziora Żnińskiego Małego)

Też:
 Alojzy Karkoszka
 Elżbieta Karkoszka
 Monika Karkoszka